Squid, calamar en idioma inglés, puede referirse a:

 Squid, programa que implementa un servidor proxy para web con caché.
 Squid, sistema naval de armamento antisubmarino.
 SQUID, acrónimo inglés para dispositivos superconductores de interferencia cuántica.